Ернст фон Вайцзеккер — німецький дипломат, бригадефюрер СС.
 Ріхард фон Вайцзеккер, Барон Ріхард Карл фон Вайцзеккер (нім. Richard Karl Freiherr von Weizsäcker) (1920 — 2015) — німецький політик.
 Карл Фрідріх фон Вайцзеккер (1912 — 2007) — німецький фізик і філософ.
 13531 Вайцзеккер (13531 Weizsäcker) — астероїд головного поясу.